

Patronyme 

 Famille Tissot, une famille d'horlogers suisses ;
 Alice Tissot (1890-1971), actrice française ;
 Claudette Charbonneau-Tissot (1947-2012), écrivaine québécoise ;
 Bernard Tissot (1902-1968), homme politique français ; 
 Camille Papin Tissot (1868-1917), officier de marine français précurseur de la télégraphie sans fil ;
 Charles-Émile Tissot-Daguette (1830-1910), horloger et politicien suisse ;
 Charles-Joseph Tissot (1828-1884), diplomate et archéologue français ;
 Claude-Annick Tissot (1949-), personnalité politique française ;
 Clément Joseph Tissot (1747-1826), son cousin, médecin militaire français ;
 Édouard Tissot (1863-1946), avocat, conseiller communal, juge de district, président de la Fédération horlogère suisse
 James Tissot (1836-1902), peintre français ;
 Jean-Claude Tissot (1963-), homme politique français ;
 Jean-Luc Tissot (1972-), basketteur français ;
 Jules Tissot (1870-1950), médecin physiologiste français ; 
 Laurent Tissot (1952-), historien suisse ;
 Marie Adèle Pierre Jules Tissot (1838-1883), géologue français ;
 Jérôme Tissot (1976-), disc jockey, compositeur et producteur de musique français ;
 Nicolas Auguste Tissot (1824-1897), cartographe français ;
Paul-Edouard Tissot (1864-1939), électricien et banquier suisse ;
 Pierre-François Tissot (1768-1854), homme de lettres français ;
 Rodolphe Tissot (1974), réalisateur et scénariste français ;
 Samuel Auguste Tissot (1728-1797), médecin hygiéniste suisse ;
 Stéphane Tissot (1979-), skieur alpin français ;
 Victor Tissot (1844-1917), homme de lettres et de presse suisse.

Autres 
 Indicatrice de Tissot, forme géométrique permettant d'apprécier le degré de déformation d'un système de projection cartographique
 Éditions Tissot, entreprise française du secteur de l’édition juridique
 Tissot, entreprise d’horlogerie suisse

Patronyme français
Patronyme suisse